

Топоніми 
Тоношьо — містечко в Японії, у префектурі Каґава.
Тоношьо — містечко в Японії, у префектурі Тіба.